Mikkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Jenni Honkanen-Mikkonen (* 1980), finnische Kanutin, siehe Jenni Honkanen 
 Juho Mikkonen (* 1990), finnischer Skilangläufer
 Krista Mikkonen (* 1972), finnische Politikerin
 Samuli Mikkonen (* 1973), finnischer Jazzpianist und Komponist
 Suvi Mikkonen (* 1988), finnische Taekwondoin
 Tapio Mikkonen, finnischer Skispringer